Old Town kan syfta på:

 Nethercote, New South Wales – en ort i New South Wales, Australien 
 Nethercote, Banbury – en ort i Banbury, Cherwell, Oxfordshire, England
 Nethercote, Middle Aston – en ort i Middle Aston, Cherwell, Oxfordshire, England
 Nethercote, South Oxfordshire – en ort i Lewknor, South Oxfordshire, Oxfordshire, England
 Nethercote, Warwickshire – en ort i Warwickshire, England